Стробино — фамилия.

 Стробино, Гастон — американский легкоатлет.
 Стробино, Эдуард — швейцарский велогонщик.